W Rumunii
 Chilii – wieś w okręgu Aluta, w gminie Dobrun
 Chilii – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Mioarele
 Chilii – wieś w okręgu Neamț, w gminie Valea Ursului